Lessingplatz steht für:

 Lessingplatz, Platz in Berlin, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Lichtenrade
 Lessingplatz (Braunschweig), Platz in Braunschweig
 Lessingplatz, Platz in Chemnitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Sonnenberg #L
 Lessingplatz, Platz in Düsseldorf-Oberbilk
 Lessingplatz, Platz in Kiel, siehe Liste der Kulturdenkmale in Kiel-Schreventeich
 Lessingplatz, Platz in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Böhlitz-Ehrenberg
 Lessingplatz, Platz in Magdeburg, siehe Magdeburger Straßen/L
 Lessingplatz, Platz in Mainz, siehe Liste der Straßennamen von Mainz-Neustadt
 Lessingplatz, Platz in Wolfenbüttel, siehe Baudenkmalensemble Dammfestung #Lessingplatz

 ehemaliger Lessingplatz in Breslau, heute Plac Powstańców Warszawy

Siehe auch: